Корольки:

Корольки́ () — род птиц из отряда воробьинообразных, единственный в семействе корольковых (Regulidae).

Населённые пункты

Россия 
 Корольки — деревня в Прилузском районе Коми.
 Корольки — хутор в Соль-Илецком районе Оренбургской области.

Украина 
 Корольки — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Королёк
 Корольков